Mancia ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Ortiz Mancia, salvadorianischer Anwalt und Politiker
 Luigi Mancia, italienischer Sänger und Komponist
 Titus Curtilius Mancia, römischer Politiker und Statthalter von Germanien